Grabówko ist der Name von sieben Dörfern in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Grabówko (Janowo) im Powiat Nidzicki, bis 1938: Klein Grabowen, 1938 bis 1945 Kleineppingen, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Grabówko (Pruszcz)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Grabówko (Krasne)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Grabówko (Nowa Karczyna)
 Grabówko (Kwidzyn) (Klein Grabau, Kreis Marienwerder/Ostpreußen)
 Grabówko (Dębnica Kaszubska)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Grabówko (Sianów) (Neu Martinshagen, Kreis Schlawe/Pommern)

Siehe auch:
 Grabówka, Grabowo, Grabowiec